Spaanse Furie, een Spaans bloedbad tijdens de Nederlandse Opstand
 Spaanse Furie (Mechelen), 1572
 Spaanse Furie (Antwerpen), 1576
 Spaanse Furie (Maastricht), 1576
 De Spaanse Furie, stripalbum